Build Up — дебютный сольный альбом Риты Ли, выпущенный в 1970 году ею будучи в составе Os Mutantes. Несмотря на умеренный успех сингла «José (Joseph)», он не смог привлечь внимание слушателей в Бразилии. Из-за возрождения интереса к Os Mutantes, альбом с тех пор приобрёл статус культового, и многие считают его одной из её лучших работ.

Список композиций

Участники записи 
 Рита Ли: вокал

Специальные гости:
 Рожерио Дюпрат — оркестровые аранжировки
 Os Mutantes
 Александер Гордин (Ланни Гордин) — гитара
 Diogenes — ударные
 Серхио — бас-гитара

Примечания

Ссылки 

Дебютные альбомы 1970 года
Альбомы Polydor Records
Альбомы на португальском языке
Альбомы Риты Ли
Альбомы, спродюсированные Арнальдо Баптистой